ИМВ (от ) — советский электрический взрыватель, предназначенный для использования, прежде всего, в качестве источника электроэнергии при установке осколочно-фугасных мин, мин-сюрпризов и т.п. Может также быть использован для приведения в действие средств постановки дымовых завес и устройств огнеметания.

Конструкция и комплектность 

Комплектуется отрезком вязальной проволоки длиной 10 метров, одним-двумя колышками и куском проволоки с петлей и карабином для установки.

Тактико-технические характеристики

Примечания

Литература 

 Руководство по материальной части средств инженерного вооружения. Средства минирования и разминирования  — М.: Военное издательство МО СССР, 1963.

Ссылки 
 Описание ИМВ на сайте 3denws.ru

Взрыватели